30 Jours de nuit est une série de comics fantastique publiée depuis 2002 ;
 30 Jours de nuit est un film d'horreur américain de David Slade, sorti en 2007 ;
 30 Jours de nuit : Jours sombres est un film d'horreur américain réalisé par Ben Ketai sorti en 2010.